Са́ймон () — англійське прізвище та ім'я.

Персоналії 
 Баррі Саймон (;  1946) — американський фізик і математик.
 Ганна Саймон (;  1980) — канадська акторка.
 Герберт Саймон (; 1916—2001) — американський соціолог, економіст і педагог, лауреат Нобелівської премії з економіки, 1978 р.
 Девід Саймон (;  1960) — американський журналіст, сценарист і продюсер.
 Еммануель Саймон (;  1992) — папуаський футболіст, півзахисник.
 Карлі Саймон (;  1945) — вокалістка, піаністка, композитор, автор текстів, продюсер.
 Кріс Саймон (;  1972) — канадський хокеїст.
 Мері Саймон (;  1947) — канадська радіожурналістка, дипломат, політичний і державний діяч.
 Ніл Саймон (;  1927) — американський драматург і сценарист.
 Пол Саймон (;  1941) — американський вокаліст, гітарист, автор текстів, композитор, продюсер.
 Скот Саймон (; 1911—1985) — шотландський футболіст, що грав на позиції флангового півзахисника.
 Юджин Саймон (;  1992) — британський актор.

Див. також 

 Сімон